Großsteingrab Retzow steht für:

 Großsteingrab Retzow (Rechlin), Großsteingrab bei Retzow, Rechlin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Großsteingrab Retzow (Malchin), Großsteingrab bei Retzow, Malchin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Großsteingräber bei Retzow (Buchberg), Großsteingräber bei Buchberg, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern